Wenew ist

 der russische Name der Stadt Wenjow, Russland
 der Familienname des bulgarischen Malers Stojan Wenew (1904–1989)